Kühtmann ist der Personenname von

 Alfred Kühtmann (1847–1931), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Johann Christian Kühtmann (1815–1869), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Küthmann